Beijo Fenwick
 Benjamin Fenwick

Localdiades 
 Fenwick (Connecticut)
 Fenwick Island

Desambiguação
Desambiguações de topônimos